webguerillas (вебгерильяс) — крупнейшее агентство Европы, предоставляющее полный комплекс услуг по альтернативной рекламе.

Агентство было основано в 2000 году Давидом Айхером (стратегия, консультация), Йоргом Лакнером (финансы) и Гунтером Вайсом (разработка) в г. Мюнхен.

История 
В 2008 году Йорг Лакнер и Гунтер Вайс покидают пост партнёров.

Учредителем агентства остаётся Давид Айхер. С 2010 года Мартин Виттман становится вторым руководителем.

webguerillas были инициаторами исследования «Альтернативные рекламные формы», которое публикуется с 2005 раз в два года, совместно с GfK (Общество потребительского исследования) .

В рамках исследования, которое дает обзор о приемлемости и применению альтернативных путей в маркетинге, ведётся опрос руководящих маркетинговых лиц о новых рекламных формах.

В 2010 году webguerillas издают «Media-Manifest» (Манифест средств массовой информации) — собрание тезисов, широко обсуждаемых в отрасли, для будущей системы измерения значимости СМИ.

Настоящее 
Сегодня webguerillas имеет офис в Мюнхене и Цюрихе, и частично владеет несколькими фирмами по предоставлению услуг в области разработки приложений (АppAdvisors) и краудсорсинга (innosabi).

Около 70 сотрудников осуществляют национальные и международные кампании.

Финансовый оборот агентства составил около 5,5 млн евро в 2010 году (2,8 млн в 2009).
К клиентам webguerillas относятся: Kraft Foods, Deutsche Telekom, MINI, Fujitsu, Mammut , Ricola , Ferrero, Grohe, Zott , Ültje 

Агентство имеет многочисленные награды: Clio-Award в Нью-Йорке, ADC, Eurobest, LIA, LeadAward, Epica, iF, Online Star.

Известные кампании 

 Media-Manifest, 12 Thesen zur künftigen Media-Messung
 Minimalism, MINI
 MINI Hotel International, MINI
 Give me a reason to shower, GROHE
 Online-Geldautomat, DEUTSCHE TELEKOM
 Die volle Auflösung, STERN
 150 Jahre, MAMMUT
 Jeansdropper, LEE
 Wet T-Shirt Contest, UNIBET

Ссылки 
 webguerillas.de
 brainwash.webguerillas.de
 http://www.sueddeutsche.de/medien/werbung-im-wandel-mit-guttenberg-zur-imbissbude-1.2430 
 http://www.brainguide.de/im-gespraech-david-eicher-ueber-guerilla-marketing-und-virales-marketing 
 http://www.business-on.de/muenchen/david-eicher-nutzung-marketingverantwortliche-tv-werbung-_id9532.html 
 http://www.wuv.de/nachrichten/digital/expertentipps_webguerillas_chef_david_eicher_zu_social_media 
 https://web.archive.org/web/20110801042422/http://experten-interviews.de/2009/08/26/david-eicher-zu-mundpropaganda-marketing/
 https://web.archive.org/web/20110930131340/http://www.webguerillas.de/presse/pressemeldungen/studie-alternative-werbeformen-gewinnen-weiter-an-bedeutung/
 http://www.webguerillas.de/presse/pressemeldungen/webguerillas-stellen-media-manifest-vor/

Маркетинг